ГУМ — аббревиатура от «Государственный универсальный магазин». Имеет значения:

 ГУМ — универмаг в Москве.
 «Владивостокский ГУМ» — универмаг во Владивостоке.
 ГУМ — универмаг в Казани.
 ГУМ — универмаг в Минске.
 ГУМ «Россия» — универмаг в Новосибирске.
 ГУМ — универмаг в Санкт-Петербурге.
 ГУМ — универмаг в Томске.
 ГУМ — бывший женский футбольный клуб из Москвы, участвовавший в первом Чемпионате СССР

См. также